Gerard Schuurman (voetballer, 1940), Nederlands voetballer bij BVV en FC Den Bosch
 Gerard Schuurman (voetballer, 1956), Nederlands voetballer bij De Graafschap